Przymiłowice
 Przymiłowice (osada leśna)
 Przymiłowice-Kotysów
 Przymiłowice-Podgrabie